Бангкок делится на 50 районов (кхетов, ), что аналогично ампхе, территориальной единице второго порядка при делении провинций. Кхеты в свою очередь подразделены на 180 подрайонов (кхвенгов, ), что аналогично тамбонам.

Примечания